Ліндсі Девенпорт була чинною чемпіонкою, але того року не брала участі.

Мартіна Хінгіс виграла титул, у фіналі перемігши Моніку Селеш з рахунком 7–6(8–6), 4–6, 6–3. Це був 2-й титул Хінгіс за сезон і 40-й за кар'єру.

Сіяні гравчині 
Перші четверо сіяних гравчинь виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Main and Qualifying Draws 

Toray Pan Pacific Open, одиночний розряд